Виталий Тимофеев:
 Тимофеев, Виталий Валерьевич (род. 1982) — российский футболист.
 Тимофеев, Виталий Владимирович (род. 1982) — киргизский футболист.